Ґарт Стайн, Гарт Стайн (англ. Garth Stein; нар. 6 грудня 1964, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американський письменник, кінопродюсер з Сіетла, штат Вашингтон.
 Гертруда Стайн (англ. Gertrude Stein; *3 лютого 1874 — †27 липня 1946) — американська феміністська письменниця.
 Роберт Лоуренс Стайн, Ло́уренс Ста́йн (англ. Robert Lawrence Stine) (народився 9 жовтня 1943 року), більше відомий як Р. Л. Стайн (англ. R. L. Stine), або Веселий Боб Стайн (англ. Jovial Bob Stine) — американський письменник, автор творів у жанрах жахів та фентезі.
 Джилл Стайн, Джилл Еллен Стайн (англ. Jill Ellen Stein; нар. 14 травня 1950, Чикаго, Іллінойс) — американська лікарка та політична діячка.
 Кліфорд Стайн, Кліфорд Сет Стайн (англ. Clifford Stein; 14 грудня 1965) — інформатик, професор промислового машинобудування та досліджень операцій в Колумбійському університеті.
 Вільям Говард Стайн, Ві́льям Го́вард Ста́йн (англ. William Howard Stein) (25 червня 1911, Нью-Йорк — 2 лютого 1980, Нью-Йорк) — американський біохімік, член Національної академії наук США і Американської академії мистецтв і наук.
 Бен Стайн, Бенджамін Джеремі «Бен» Стайн (англ. Benjamin Jeremy «Ben» Stein; нар. 25 листопада 1944, Вашингтон) — американський актор, письменник, юрист.